Mudra steht für:

 Mudra, eine symbolische Handgeste
 Mudra (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht in der Oberlausitz

Mudra oder Múdra ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Mudra (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Bruno von Mudra (1851–1931), deutscher General der Infanterie im Ersten Weltkrieg
 Hilda Múdra (* 1926), slowakische Eiskunstlauf-Trainerin
 Peter Mudra (* 1961), deutscher Pädagoge, Betriebswirt, Hochschullehrer und -präsident